

Filmy 
 Brzdąc – amerykański film z 1919 roku
 Brzdąc – amerykański film z 1920 roku z udziałem Charlie Chaplina
 Brzdąc w opałach – amerykański film z 1994 roku